Die Saison 2009/10 der NRW-Liga war die zweite Spielzeit der Fußball-NRW-Liga als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Saison begann am 7. August 2009 und endete mit dem letzten Spieltag am 30. Mai 2010. Dem SV Schermbeck war die Lizenz für die Saison 2009/10 zunächst verweigert worden, da der Verein die Unterlagen für das Lizenzierungsverfahren zu spät eingereicht hatte. Per Einstweiliger Verfügung beim Landgericht Duisburg erstritt sich der Verein das Recht, doch noch in der NRW-Liga starten zu können. Daher nahmen wie schon in der Vorsaison 19 anstatt 18 Mannschaften teil.

Meister wurde der Aufsteiger SC Wiedenbrück 2000 mit vier Punkten Vorsprung auf die zweite Mannschaft von Arminia Bielefeld. Beide Mannschaften stiegen in die Regionalliga auf.

Da sowohl der Bonner SC als auch Rot-Weiss Essen keine Lizenz für die Regionalliga West erhielten und daher in die NRW-Liga zwangsabsteigen mussten, erhöhte sich die Anzahl der Absteiger von drei auf fünf. Somit stiegen neben der Hammer SpVg, dem VfB Hüls, der TSG Sprockhövel und der SG Wattenscheid 09 die zweite Mannschaft von Rot-Weiss Essen ab, da nach den Statuten der NRW-Liga nur eine Mannschaft pro Verein in der Liga antreten durfte. Hüls legte gegen den Abstieg Einspruch ein, dem am 5. Juli 2010 stattgegeben wurde.

Die Aufsteiger waren der FC Wegberg-Beeck aus der Mittelrheinliga, der VfB Homberg aus der Niederrheinliga sowie Westfalia Rhynern und die SpVgg Erkenschwick aus den beiden Staffeln der Westfalenliga. Der Meister der Westfalenliga Staffel II, die SpVgg Erkenschwick, hatte dabei die Lizenz für die NRW-Liga erst im zweiten Anlauf erhalten. Die NRW-Liga spielte in der folgenden Saison erstmals mit der Normzahl von 18 Mannschaften.

Der Torschützenkönig wurde Dominik Jansen vom Meister SC Wiedenbrück 2000 mit 25 Treffern.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 NRW-Liga 2009/10 bei kicker.de
 NRW-Liga 2009/10 bei fussballdaten.de

Einzelnachweise 

2009
Fußballsaison 2009/10